Эбина:

 Эбина — город в Японии, находящийся в префектуре Канагава.
 Эбина — железнодорожная станция на линиях Одавара, Сагами и Сотэцу расположенная в городе Эбина, префектуры Канагава.